Вельти () — немецкая фамилия. Известные носители:
  (1862—1912) — швейцарский художник.
  (1894—1965) — швейцарский художник и писатель.
  (род. 1980) — швейцарский художник.
  — швейцарский автогонщик.
 Вельти, Эмиль (1825—1899) — швейцарский политик, президент.